

Geografia
 Francia
 Billy – comune nel dipartimento dell'Allier (Alvernia)
 Billy – comune nel dipartimento del Calvados (Bassa Normandia)
 Billy – dipartimento del Centro

Onomastica
 Billy – variante del nome proprio inglese maschile Will

Alimentazione
 Billy – nome di un succo di frutta in commercio negli anni 80.

Musica
 Billy – pseudonimo di Bill Kaulitz
 Billy – album dei feedtime del 1996
 Billy – album dei Samiam del 1992
 Billy – singolo di Céline Dion del 1986
 Billy – singolo dei Me First and the Gimme Gimmes del 1996

Personaggi
 Billy il Pupazzo – pupazzo apparso nella saga cinematografica Saw
 Billy the Cat – personaggio di fumetti e cartoni animati francesi
 Billy – personaggio della serie animata Adventure Time
 Billy – uno dei protagonisti della serie animata Le tenebrose avventure di Billy e Mandy
 Invisi Billy – personaggio della linea di bambole Monster High, figlio dell'Uomo invisibile

Zoologia
 Billy – razza canina